Un sceptre peut être :
 un symbole du pouvoir : sceptre ;
 Standardisation du cœur des exécutifs des produits temps réel européens, un projet en informatique de la fin des années 1970 et début des années 1980 ;
 une société d'enregistrement et de production de disque : Scepter Records ;
 rock groupe russe Sceptre (groupe) ;
 un monocoque construit spécialement pour le défi de l'America's Cup ;
 Sceptre, un cheval de course.

Bâtiments militaires

Plusieurs navires de la Marine royale française ont porté ce nom :
 Le Sceptre, vaisseau de ligne de 80 canons, lancé en 1670 ;
 Le Sceptre, vaisseau de ligne de 84-88 canons, lancé en 1691 ;
 Le Sceptre, vaisseau de ligne de 74 canons, lancé en 1720 ;
 Le Sceptre, vaisseau de ligne de 74 canons, lancé en 1747 ;
 Le Sceptre, vaisseau de ligne de 74 canons, lancé en 1780, sur lequel a navigué Pierre Armand Léopold de Guirard de Montarnal ;
 Le Sceptre, vaisseau de ligne de 80 canons, lancé en 1810 ;

Plusieurs navires ont reçu le nom de .

Nom de bateau de la Marine française